Pasini ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Scognamiglio Pasini (* 1944), italienischer Wirtschaftswissenschaftler, Hochschullehrer und Politiker
 Claudia Pasini (1939–2015), italienische Fechterin
 Cesare Pasini (* 1950), italienischer Geistlicher, Handschriftenforscher und Bibliothekar; seit 2007 Präfekt der Vatikanischen Bibliothek
 Fabio Pasini (* 1980), italienischer Skilangläufer
 Mattia Pasini (* 1985), italienischer Motorradrennfahrer
 Renato Pasini (* 1977), italienischer Skilangläufer

Siehe auch:
 Passini
 Pasini-Syndrom